Туниця Тарас Юрійович (1976) — український економіст, доктор економічних наук (2007), професор кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів НЛТУ та її завідувач.
 Туниця Юрій Юрійович (1941) — український економіст, академік, професор, ректор Національного лісотехнічного університету України.
Прізвища